«Делово́й центр» имеет несколько значений:

 Бизнес-центр — офисное здание или комплекс зданий, с необходимой инфраструктурой для ведения деловой деятельности.
  — коммерческий и деловой центр города.
 Центральный деловой район (Сидней)
 «Деловой центр» — станция Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена.
 «Деловой центр» — станция Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
 «Деловой центр» — прежнее (до 2008 года) название станции «Выставочная» Филёвской линии Московского метрополитена.
 «Деловой центр» — станция Московского центрального кольца.